Коммуны () — низшая административно-государственная единица в Дании.

До 2007 года Дания была разделена на 270 коммун. После управленческой реформы от 1 января 2007 года в стране сохранилось 98 коммун. При этом упразднены были коммуны-амты и все государственные структуры, содержавшие в своём названии наименование амт (за единственным исключением — государственных представителей при церковных диоцезах называют стифтамтман (stiftamtmand)).

Высшим органом каждой коммуны является демократически избираемый коммунальный совет во главе с бургомистром. Выборы в коммунальные советы обычно назначаются на третий вторник в ноябре каждые 4 года. Первые выборы в новые органы произошли 15 ноября 2005 года — тогда были избраны 2522 члена коммунальных советов и 205 членов региональных советов.

Исполнительную работу в коммуне возглавляет коммунальный директор. В число задач, решаемых правлением коммун Дании, входят вопросы школьного образования, здравоохранения и социальной защиты населения, ремонт и прокладка дорог и улиц, общественный транспорт, работа с детьми и безработными. Финансирование по всем этим направлениям происходит за счёт специального налога, государственных дотаций и частичного перераспределения средств между коммунами.

Фарерские острова и Гренландия, являясь автономными областями Дании, в свою очередь также подразделяются на коммуны. На Фарерских островах насчитывается 34 коммуны, в Гренландии — 18 коммун.

Список 
В данном списке представлены коммуны Дании, их названия на датском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (на основе данных переписи 2011 года), гербы, географические координаты, области (в состав которых входят коммуны), расположение на карте Дании соответствующих коммун. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов и источники представленной в списке информации. Доступна сортировка коммун по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по областям, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте Дании указано расположение центров её коммун.

Дополнения 

 Карта 98 коммун Дании
 Карты административного деления Дании в 1660—2007 годах

Примечания 

Административное деление Дании
Административные единицы